— древнее японское боевое искусство (корю), основанное в 1368 году самураем  во времена периода Намбоку-тё. Школа была основана в современной префектуре Нагано.

В каталоге «Nihon Kengo Hyaku Sen» Нэн-рю значится как первая систематизированная школа кэндзюцу.

История 
Школа Нэн-рю была основана в 1368 году самураем Сома Сирой Ёсимото, известным под буддистскими именами  и . По легенде, Ёсимото приступил к изучению искусства борьбы при помощи меча и другого оружия на горе Курама в возрасте 10 лет с целью отомстить за убийство отца (на тот момент Сома было 5 лет). Его учителем (или учителями) являлся монах (или монахи), владевший методами борьбы мечом, известным как Ханган-рю ().

Основная направленность школы — работа с катаной.

Влияние 
Нэн-рю оказала значительное влияние на формирование других направлений боевых искусств в Японии. Так, например, Синкагэ-рю была основана самураем Камиидзуми Исэ-но-ками Нобуцуна, который обучался искусству кэндзюцу в школах Нэн-рю, Катори Синто-рю и Кагэ-рю. Такие школы, как Манива Нэн-рю, ранее известная как Хигути Нэн-рю (), Тюдзо-рю (), Тода-рю (), Иссин-рю () и Итто-рю () также ведут свои корни от Нэн-рю.

По одной из версий, ката «Дзион», присутствующая в различных стилях карате, была названа в честь воина-монаха Сома Сиро Ёсимото, создателя Нэн-рю.

Примечания 

Боевые искусства Японии
Боевые искусства по алфавиту
Боевые единоборства